Кавани () — фамилия итальянского происхоождения:

 Лилиана Кавани (род. 1933) — итальянский режиссёр и сценарист.
 Эдинсон Кавани (род. 1987) — уругвайский футболист, нападающий.